Pakke kan referere til:
 Pakke (fysisk genstand) - bl.a. benyttet i emballering og etikettering, i logistik og i forbindelse med gaver.
Brevpakke - et andet ord for maxibrev.
Postpakke - en postforsendelse i pakkeformat, der er registreret med en stregkode.
Madpakke - pakke med mad.
Pakke (handling) - en fysisk handling.
Datapakke - digitale data.
Tv-pakke - et udvalg af tv-kanaler.

Se også 
CARE-pakke
Pakkerejse
Pakkekalender